Sierra de Agua kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Sierra de Agua, Acultzingo, ort, Veracruz, 
 Sierra de Agua, Nogales, ort, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar